Древняя земля моих отцов () — национальный гимн французского региона Бретань.

Гимн был положен на ту же мелодию, что и гимн Уэльса Hen Wlad Fy Nhadau и корнуолльский гимн Bro Goth Agan Tasow. Мелодия была написана валлийцем Джеймсом Джеймсом в 1856 году. Текст для бретонского гимна написал бретонский бард Франсуа Талдир Жафрену в 1897 году. Песня была обнародована в 1898 году под названием Henvelidigez, а в 1903 году была признана национальным гимном Бретани. Также гимн на одинаковую мелодию и со сходными словами символизировал дружбу валлийцев и бретонцев.

Текст гимна

См. также 
 Hen Wlad Fy Nhadau (гимн Уэльса)
 Bro Goth Agan Tasow (гимн Корнуолла)

Ссылки 
 «Bro gozh ma zadoù» на бретонском (MP3)
 «Bro gozh ma zadoù» (концертная версия: Tri Yann)
 Партитура и слова песни
 Русская версия гимна Бретани

Бретань
Культура Бретани
Песни 1898 года
Бретонские песни